Андре́й Вило́риевич Ким (род. ) — председатель Верховного суда Донецкой Народной Республики. Гражданин России.

Биография 
Родился 23 мая 1977 года.

До назначения в ДНР проживал в Ставропольском крае в городе Кисловодске. Служил в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации. 12 апреля 2012 года был уволен из СК. В связи с увольнением был выселен из служебного жилья, судился в Ессентукском городском и Ставропольском краевом суде по этому поводу. Окончательно его апелляция была отклонена 17 февраля 2015 Определением Судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда.

После этого уехал в ДНР, где первое время работал начальником отдела по надзору за следствием Генпрокуратуры ДНР. После смерти главы ДНР Александра Захарченко и вступления в должность и. о. главы ДНР Дениса Пушилина указом от 7 сентября 2018 Ким был назначен Председателем Верховного суда ДНР.

Примечания 

Государственные деятели Донецкой Народной Республики
Персоналии:Донецкая Народная Республика